Cardeña (Córdoba), een Spaanse gemeente in Córdoba 
 Cardeña (bier), een Spaans trappistenbier